Ahmed al-Ghamdi – terrorista saudita
 Hamed Al-Ghamdi – calciatore saudita
 Hamza al-Ghamdi – terrorista saudita
 Khalil Al Ghamdi – ex arbitro di calcio saudita
 Omar Al-Ghamdi – ex calciatore saudita
 Sa'id al-Ghamdi – terrorista saudita